Центральный Калимантан (, также сокращённо Kalteng) — провинция в Индонезии, на острове Калимантан.

Население — 2 669 969 чел. (2020 год). Административный центр — город Палангкарая.

Административное деление 

Провинция делится на 13 округов и один городской муниципалитет:

Примечания

Ссылки 
 WWF Heart of Borneo conservation initiative* https://web.archive.org/web/20110428165907/http://www.kalteng.go.id/
 https://web.archive.org/web/20071008232637/http://www.hgp.co.id/ Internet Service Provider in Central Kalimantan